Modstand har flere betydninger eller specialiseringer:
Elektrisk modstand (fysisk fænomen) – en stoflig egenskab ved elektriske ledere.
Specifik modstand – en mængdeuafhængig stoflig egenskab ved elektriske ledere.
Elektrisk modstand (elektronisk komponent) – en elektronisk komponent, som besidder et mål af ovennævnte modstand.
Luftmodstand –
Varmemodstand –
Specifik varmemodstand
Modstander – en person som er imod noget, en modstander af noget.
 Modstand (film) – (org. titel Defiance), film fra 2008 instrueret af Edward  Zwick med bl.a. Daniel  Craig og Liev  Schreiber.

Se også 
Modstandsbevægelse